Займо-Обрыв — село в Азовском районе Ростовской области. Входит в Пешковское сельское поселение.

География 
Расположен в 20 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азова, на берегу Таганрогского залива.

История 
Первое упоминание о селе Займы было в конце XVIII века.

По одной из версий топонимика названия Займо-Обрыв указывает на то, что село было образовано слиянием двух соседних сёл Займы и Обрыв. Местные жители в основной своей массе являются выходцами с Украины, о чём красноречиво свидетельствует характерный диалект. Другая версия, по словам старожилов, свидетельствует о некой помещице, которая отдала в заём земли вольным крестьянам. Займо — занимали земли, Обрыв — география местности.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Улицы

Известные люди 
В селе родились:
 Ганоцкий, Леонид Александрович — Герой Социалистического Труда.
 Замай Алла Николаевна (14.09.1932) - живописец, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников (с 1964 года)
 Канивец, Фёдор Яковлевич — Герой Социалистического Труда.
 Сухоруков, Андрей Гаврилович — Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
 В селе находится памятник архитектуры — Преображенская церковь. Памятник построен в 1904—1913 гг. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года церковь внесена в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100439000.

 В 1,8 километрах южнее села находится памятник археологии — Курганный могильник «Займо-Обрыв». Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года могильник внесён в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100312000.

 В 7,5 километрах юго-восточнее села находится памятник археологии — Курган «Кугейская падь-4». Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года курган внесён в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100315000.

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Азовского района